Vernier (comuna) - uma comuna suíça
  - um dispositivo de medição
 Pierre Vernier - um matemático francês e inventor de instrumentos
 Vernonia - um gênero botânico

Desambiguação